Сегреви́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Караман. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31540.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 600 км к югу от Парижа, в 28 км к юго-востоку от Тулузы.

На севере коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 213 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 134 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 98 были экономически активными, 36 — неактивными (показатель активности — 73,1 %, в 1999 году было 72,1 %). Из 98 активных жителей работали 92 человека (48 мужчин и 44 женщины), безработных было 6 (3 мужчин и 3 женщины). Среди 36 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна